Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2013-14 è il ventitreesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.			
Questo è il girone organizzato dal comitato regionale della regione Liguria.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2014-2015
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocessa in Promozione 2014-2015 dopo i play-out.
      Retrocesse in Promozione 2014-2015 direttamente.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Play-out

Verdetti finali 
   S.S.D. Argentina promossa in Serie D 2014-2015 dopo spareggio con il Magra Azzurri.
   A.S.D. Real Valdivara e, dopo i play-out,  A.C.D. Casarza Ligure 1974,  A.S.D. CFFS Cogoleto retrocesse in Promozione Liguria 2014-2015.

Liguria